El término ciencias de la información alude, en esta enciclopedia:

 en la tecnología, a las ciencias de la información, los procesos de emisión, transporte y almacenamiento de señales o códigos que contienen información;
 como disciplina, a las ciencias de la información, un campo de estudio que se ocupa del contenido, la historia y los efectos de diferentes medios de comunicación;
 a las ciencias de la comunicación, el estudio de los fenómenos sociales relacionados con la comunicación.

Científicos de México
Investigadores de México
Físicos de México
Periodistas científicos